Alicia Toublanc (née en 1996), joueuse française de handball.
 Bernard Toublanc-Michel (né en 1927), réalisateur français
 Étienne Toublanc (1897-1987), homme politique français
 Héctor Toublanc (né en 1947), joueur argentin de football
 Jean Toublanc (1932-2003), journaliste et militant français
 Raymond Toublanc (1920-1945), étudiant royaliste